Лига Арабского залива 2017/2018 годов () — 43-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Он начался 15 сентября 2017 года и закончился 29 апреля 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Аль-Иттихад Кальба» и «Бани Яс». Лигу пополнил «Аджман», победитель Первого дивизиона 2016/17. Также произошло поглощение клубом «Аль-Ахли» клубов «Аль-Шабаб» и «Дубай» с переименованием его в «Шабаб Аль-Ахли».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ на soccerway

Чемпионат ОАЭ по футболу
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2017 году
Спорт в ОАЭ в 2018 году